

Persone 
Cesare Bettarini – attore italiano 
Lorenzo Bettarini cestista italiano 
Luciano Bettarini compositore italiano 
Luigi Bettarini architetto italiano 
Mariella Bettarini poetessa e scrittrice italiana 
Stefano Bettarini ex-calciatore italiano 
Valentina Bettarini – hockeista su ghiaccio italiana

Altro 
7141 Bettarini – asteroide